Oni (gemeente), een gemeente in Georgië
Oni (stad), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Oni (mythisch wezen), een wezen uit de Japanse folklore
Oni (computerspel), een computerspel uit 2001 dat ontwikkeld is door Bungie
VV ONI, een voetbalclub uit 's Gravenmoer
Orsine Nicol, Surinaams schrijfster die Oni als pseudoniem gebruikte